

Aliment et ses produits dérivés 

 La banane est le fruit du bananier, présentant différentes variétés.
 Le nectar de banane, appelé souvent à tort jus de banane, est une boisson sucrée préparée à partir de purée de banane.
 La banane flambée est un dessert sucré à base de banane.
 Une tarte à la banane est une tarte sucrée à base de bananes découpées en rondelles.
 La bière de banane est une boisson alcoolisée produite par fermentation de banane.
 La banane plantain est une espèce hybride de plante de la famille des Musaceae.
 Le foutou banane est un plat ivoirien consommé dans le centre et l'Est de la Côte d'Ivoire, à base de banane plantain.
 Le piment banane est une sorte de piment doux. Le fruit à la chair très épaisse est en forme de banane.

Animaux 
 La  crevette banane (Penaeus merguiensis) est une espèce de crevette de la famille des Penaeidae.
 L’araignée-banane est une espèce d’araignée présente au Brésil, au Paraguay, en Uruguay.
 La limace-banane est une limace qui doit son surnom à sa coloration jaune.
 Le thon banane, nom donné au thazard noir à La Réunion.

Quartier 

 La Banane est un quartier (non administratif) du  de Paris.

Autres 
 La banane est le nom donné à une coupe de cheveux que portaient les premiers rockers.
 Un sac banane est une petite sacoche allongée que l'on porte attachée autour de la taille.
 La fiche banane est un type de connecteur électrique.
 Banane bleue est un concept de géographie remplacé par celui de mégalopole européenne.
 Fréquence Banane est une radio universitaire lausannoise.
 Trop banane ! est le premier album complet d'Omnikrom, sorti en .
Un jour rêvé pour le poisson-banane (titre original : A Perfect Day for Bananafish) est une nouvelle de l'écrivain américain J. D. Salinger.
 Le conflit de la banane consiste en un différend politique et économique entre l'Union européenne et les États-Unis.
 L'Organisation commune du marché de la banane fut mise en place en 1994 par l'Union européenne à la suite du conflit.
 Une dose équivalente en banane (ou DEB) est une unité informelle de radioactivité parfois évoquée dans des communications sur l'énergie nucléaire.
 L'hélicoptère Vertol H-21 est surnommé « la banane volante ».
 Banana est un court métrage d'animation réalisé par Kyle Balda et Samuel Tourneux.

Voir aussi 

Peau de banane

 République bananière